Giovanni Ducas () è il nome di diversi aristocratici bizantini e dei loro discendenti. Può riferirsi a una delle seguenti persone:

 Giovanni Ducas (c. 1074 – 1088) – fratello dell'imperatore Costantino X Ducas
 Giovanni Ducas (c. 1064 – prima del 1136) – fratellastro dell'imperatore Alessio I Comneno
 Giovanni Ducas (c. 1155 – 1181) – comandante militare e diplomatico
 Giovanni Ducas (c. 1126 – c. 1200) – cugino degli imperatori Isacco II Angelo e Alessio III Angelo
 Giovanni Ducas Comneno (1128 – 1176) – figlio di Andronico Comneno (figlio di Giovanni II)
 Giovanni III Ducas Vatatze (1193 – 1254) – imperatore di Nicea
 Giovanni Comneno Ducas (? – 1244) –  sovrano di Tessalonica e Tessaglia 1237 - 1244
 Giovanni Ducas – figlio di Michele II d'Epiro
 Giovanni Ducas (c. 11240 – 1289) – sovrano di Tessaglia 1268 – 1289
 Giovanni Ducas – sovrano di Tessaglia 1303 – 1318
 Giovanni II Orsini o Giovanni Comneno Ducas (? – 1335)  – despota d'Epiro 1323 – 1329
 Giovanni Uroš o Giovanni Ducas Paleologo (? – 1422)  – sovrano di Tessaglia 1370 – 1373